Кампо ел Хенерал има више значења:

 Кампо ел Хенерал (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Хенерал (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику